Abreu e Lima — município brasileiro em Pernambuco
 Refinaria Abreu e Lima — refinaria brasileira em Pernambuco

Pessoas 
 José Inácio de Abreu e Lima — general Abreu e Lima, militar brasileiro combatente da guerra de independência venezuelana

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos